Spačva kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Spačva (vattendrag), 
 Spačva (skog), Srijem, 

Robotskapade Kroatienförgreningar